Карша:
 Карша — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.

Топоним

Казахстан 
 Карша — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Карша — село в Акушинском районе Дагестана.
 Карша — деревня в Чайковском районе Пермского края.
 Карша — река в Гавриловском районе Тамбовской области.